Стратфорд може да се отнася за:

 Стратфорд, град в Кънектикът, САЩ
 Стратфорд, град в Онтарио, Канада
 Стратфорд на Ейвън, град в Англия
 Стратфорд, град в Нова Зеландия